

Sigle 
 Non-functional requirements – Requisiti non funzionali, nella specifica dei requisiti dell'ingegneria del software
 Nueva Fuerza Repúblicana – Nuova Forza Repubblicana, partito politico boliviano
Not-For-Resale – Non per la vendita, tipicamente un prodotto ceduto a condizioni di favore che non può essere rivenduto, ad esempio una licenza software per un partner.

Codici 
 nfr – codice ISO 639-3 della lingua nafaanra